Por Olimpíadas de St. Moritz você pode estar procurando:

Jogos Olímpicos de Inverno de 1928, os 2º Jogos Olímpicos de Inverno.
Jogos Olímpicos de Inverno de 1948, os 5º Jogos Olímpicos de Inverno.

Desambiguação
Desambiguações de esportes